Termin ACE ima više značenja.
 Peptidilna dipeptidaza A, enzim
 Acetilholinsteraza, enzim